Ван Зейл:

 Ван Зейл, Йоханн (род. 1991) —  южноафриканский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Ван Зейл, Лиззи (1894—1901) — девочка, которая в годы второй англо-бурской войны скончалась от болезни в концентрационном лагере.
 Ван Зейл, Эбинизер (1931—2009) — намибийский государственный деятель.

См. также